A eleição municipal de Bacabal em 1988 ocorreu em 15 de novembro de 1988. A prefeita era Raimunda Ramos Loiola, do PFL, que terminaria seu mandato em 1 de janeiro de 1989. João Alberto de Souza, do PFL, foi eleito prefeito de Bacabal.

Resultado da eleição para prefeito

Primeiro turno 

Bacabal/MA